A605 steht für folgende Straßen:
 Autobahn 605 in Belgien
 A605 road im Vereinigten Königreich